Bahlul Ibn Marzuq (? - 802) valí d'Osca
 Bahlul Xah Lodi, sultà de Delhi 1452-1489